Balushi ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Anwar Ali al-Balushi (* 2002), omanischer Sprinter
 Mohamed al-Balushi (* 1996), omanischer Sprinter